Эджегайеху Дибаба Кенени — эфиопская легкоатлетка, которая специализировалась в беге на длинные дистанции. На олимпийских играх 2004 года выиграла серебряную медаль в беге на 10 000 метров, показав результат 30.24,98. Завоевала бронзовые медали на чемпионате мира 2005 года на дистанциях 5000 и 10 000 метров. Выступала на Олимпиаде 2008 года в беге на 10 000 метров, где заняла 14-е место. В 2011 году заняла 2-е место на Чикагском марафоне — 2:22.09 — это был её дебютный марафон.

Достижения 
Золотая лига
2003:  Golden Gala – 14.41,67
2004:  Golden Gala – 14.37,99
2005:  Memorial Van Damme – 14.37,34
2006:  Bislett Games – 14.33,52
2008:  Bislett Games – 14.36,78

Семья 
Её родная сестра Тирунеш Дибаба, а двоюродная сестра — Дерарту Тулу.

Ссылки 
 

Бегуны на длинные дистанции Эфиопии
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2004 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2008 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2004 года